Михаи́л Дми́триевич ван Путере́н (известен также, как: Ван Путерен, Ван-Путерен, фон Путерен, Путерен ван) () (1853, село Богородское Горбатовского уезда, Нижегородской губернии, Российская империя — , Санкт-Петербург, Российская империя) — потомственный дворянин, действительный статский советник; доктор медицины, главный врач Санкт-Петербургского Воспитательного дома; приват-доцент кафедры детских болезней Императорский военно-медицинской академии; вице-председатель (1892—1893 гг.) Общества детских врачей Санкт-Петербурга; один из основоположников Санкт-Петербургской и Российской школы врачей-педиатров. Происходит из Евангелическо-лютеранской семьи.

Биография 
Родился в родовом имении графа Н. В. Шереметева в голландской семье потомственного дворянина, действительного статского советника, нижегородского врача Дмитрия Ивановича ван Путерена (1828—1877) и его жены Екатерины Петровны ур. Нарышкиной (род 1824 г.). — дочери нижегородского помещика Петра Александровича Нарышкина; после смерти мужа — начальницы Полоцкого женского духовного училища.

Среднее образование М. Д. ван Путерен получил в Нижегородском Александровском дворянском институте, окончив который, в 1870 году приехал в Санкт-Петербург, где поступил в Императорскую Медико-хирургическую академию. Был выпущен в звании лекаря в 1875 году, после чего стажировался в Венском и Гейдельбергском университетах. По возвращении в 1876 году на родину Михаил Дмитриевич намеревался продолжить образование в Медико-хирургической академии с целью подготовки диссертации для получения ученой степени доктора медицины, но был вынужден вернуться в Нижний Новгород, где после скоропостижной смерти отца, мать осталась одна с тремя дочерьми.

С 1877 года в Нижегородском Мариинском институте благородных девиц М. Д. ван Путерен заменил своего отца. В должности врача института он проработал почти 10 лет. 1887 год оказался переломным в судьбе Михаила Дмитриевича. После устройства судеб сестер и развода с первой женой, он уехал в столицу, где, наконец, занялся прерванным научным исследованием. Он продолжил направление, начатое ещё в 70-е годы И. П. Коровиным. Диссертация «Материалы для физиологии желудочного пищеварения у грудных детей в первые два месяца жизни» была с блеском защищена М. Д. ван Путереном в 1889 году.

Получив долгожданную степень доктора медицины, И. Д. ван Путерен был принят младшим врачом в Санкт-Петербургский Воспитательный дом. В 1890 году он занял ещё и должность приват-доцента кафедры Детских болезней Медико-хирургической академии, но основным местом его работы до последнего дня жизни, то есть более чем на 18 лет, так и останется Воспитательный дом.

В 1895 году Иван Дмитриевич, к этому времени уже возглавлявший грудное отделение Воспитательного дома, женился повторно. Его избранницей оказалась популярная в Петербурге оперная певица Мария Александровна Михайлова. В современной исторической литературе обычно указывается, что ван Путерен, это фамилия её матери. Вероятно, заблуждение основано на том, что после замужества Мария Александровна продолжала выступать под своей девичьей фамилией.

В 1896 года Михаил Дмитриквич в должности главного врача возглавил Воспитательный дом. В 1900 году М. Д. ван Путерен вошёл в состав Собственной Его Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии, где тесно сотрудничал с другим известным педиатром — Н. И. Луниным. Почти одновременно с этим при Императорском Человеколюбивом обществе Михаил Дмитриевич возглавил Приют для грудных и малолетних детей имени Д. Н. Замятина, а также стал принимать активное участие в деятельности Амбулаторного отдела Общества попечения о бедных и больных детях «Синий крест». Кроме всего прочего, с момента возвращения в столицу М. Д. ван Путерен оказался одним из наиболее продуктивных членов Общества детских врачей Санкт-Петербурга, входил в состав правления, а в 1892—1893 гг. занимал должность его вице-председателя.

Столь многочисленные нагрузки подорвали здоровье самого Михаила Дмитриевича. 6 января 1908 года на 55-ом году жизни он скоропостижно скончался прямо на работе. Место упокоения М. Д. ван Путерена установить не удалось.

Семья 
Жена: Анна Алексеевна ур. Турчанинова — дочь нижегородского помещика, действительного статского советника Алексея Александровнча Турчанинова.

Жена: Мария Александровна, ур. Михайлова (1864—1943, Пермь) — оперная певица, выступавшая после замужества под сценической фамилией «Михайлова».
 Дочь: Ольга Михайловна (1899 — ?).

Некоторые научные труды

Доклады на заседаниях Общества детских врачей

Вклад в педиатрическую науку и практику 
М. Д. ван Путерена можно без преувеличения назвать одним из первых отечественных неонатологов. Об этом красноречиво свидетельствуют его научные труды. Ещё в конце XIX века он на хорошей научной основе занимался вопросами выхаживания новорожденных и грудных детей — прежде всего, тех, кто остался без попечения матерей, — создавал смеси для искусственного вскармливания, которые с успехом применял в своей практике. Впервые в отечественной педиатрии Михаил Дмитриевич поделился собственным опытом кормления новорожденных через зонд. Сейчас трудно даже представить, из чего мог быть сделан такой зонд в эпоху, когда ещё отсутствовали синтетические материалы.

Невозможно переоценить роль М. Д. ван Путерена в разработке вопросов организации помощи детям, оставшимся без присмотра родителей. Очень скоро, в годы Первой мировой и Гражданской войн они оказались востребованными.

Награды 
 орден Святого Станислава 2-й ст.
 орден Святой Анны 2-й ст.

Интересные факты 
По информации А. Л. Патраковой, первый брак М. Д. ван Путерена был расторгнут в Нижнем Новгороде 24 июля 1887 года по прошению его жены Анны Алексеевны ур. Турчаниновой, которая обвинила мужа ни много ни мало, в супружеской неверности. Её обращение в суд заканчивалось следующим образом: «…с дозволением истице вступить в новое супружество и с осуждением ответчика на всегдашнее безбрачие и преданием его семилетней епитимьи».

Вряд ли суд счёл нужным удовлетворять это требование истицы (возможно, это просто выходило за рамки его компетенции). Так или иначе, но 3 февраля 1895 г. Михаил Дмитриевич Ван Путерен вступил в новый брак с солисткой Мариинского театра, певицей Марией Александровной Михайловой.
Трудности при заключении второго брака все же имели место, поскольку он был с церковной точки зрения незаконным. Избранница М. Д. ван Путерена Мария Александровна вынуждена была письменно обратиться за помощью к императрице Марии Федоровне, с просьбой отозваться «…на мольбу женщины поддержать созданный ею себе тихий семейный очаг». Это письмо она отважилась подписать: «Мария Александровна Ван Путерен, по сцене Михайлова».

Просьба её была удовлетворена, и брак с М. Д. ван Путереном был признан законным. Резолюция на письме М. А. Михайловой гласила: «Поступить так же, как в случае с Долиной».

См. также 
Санкт-Петербургское отделение Союза педиатров России

Примечания

Литература 
 Патракова А. Л. Голландцы ван (фон) Путерены — династия русских врачей;
 «Весь Петербург» (Адресная и справочная книга) за 1896, 1898, 1899, 1901, 1906, 1907, 1908 гг.
 «Российский Медицинский список» за 1873, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1895, 1896, 1898, 1901, 1902, 1904, 1906, 1907, 1908 гг.

Действительные статские советники
Педиатры Российской империи
Педиатры Санкт-Петербурга
Медики по алфавиту
Медики Российской империи
Медики XIX века
Медики XX века
Выпускники Нижегородского дворянского института